Rausing ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Rausing (* 1924), schwedische Kunsthistorikerin und Unternehmerin
 Eva Rausing (1964–2012), US-amerikanische Geschäftsfrau und Philanthropin
 Gad Rausing (1922–2000), Unternehmer und Archäologe, Sohn von Ruben und Bruder von Hans Rausing
 Hans Rausing (1926–2019), Unternehmer und Sohn von Ruben Rausing
 Hans Kristian Rausing (* 1963), schwedischer Philanthrop
 Lisbet Rausing (* 1960), schwedische Wissenschaftshistorikerin und Mäzenin
 Ruben Rausing (1895–1983), schwedischer Unternehmer
 Sigrid Rausing (* 1962), schwedische Anthropologin, Verlegerin, Philanthropin und Autorin